Oude joodse begraafplaats van Sarajevo
 Oude Joodse Begraafplaats (Praag)
 Oude Joodse Begraafplaats (Paramaribo) of Nieuwe Oranjetuin